Mount Fairweather kan avse:

 Mount Fairweather, Antarktis, berg i Västantarktis
 Mount Fairweather, Nordamerika, berg delat mellan  British Columbia, Kanada och Alaska, USA.